Il singolare del torneo di tennis Torneo Tirreno Power 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice María Teresa Torró Flor che ha battuto in finale Anna-Giulia Remondina 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Pauline Parmentier (primo turno)
 Olivia Sanchez (primo turno)
 Corinna Dentoni (primo turno)
 Maša Zec Peškirič (secondo turno)

 Anna Floris (primo turno)
 Liana Ungur (primo turno)
 Dar'ja Kustova (secondo turno)
 Laura Thorpe (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Tirreno Power 2011